William James Touhey, surnommé Bill Touhey, (né le  à Ottawa, province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier.

Carrière 
En 1926, il a commencé sa carrière professionnelle avec les Nationals de Stratford dans la CPHL. Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Sénateurs d'Ottawa, les Bruins de Boston, les Maroons de Montréal. Il met un terme à sa carrière en 1937 après une dernière saison avec les Bisons de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1926-1927|| Nationals de Stratford || CPHL|| 30|| 19|| 10|| 29|| 0|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| Nationals de Stratford || CPHL|| 11|| 2|| 3|| 5|| 15|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| Maroons de Montréal|| LNH|| 22|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1928-1929|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 44|| 9|| 3|| 12|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1929-1930|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 44|| 10|| 3|| 13|| 24|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1930-1931|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 44|| 15|| 15|| 30|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1931-1932|| Cubs de Boston || Can-Am|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1931-1932|| Arrows de Philadelphie|| Can-Am || 10|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1931-1932|| Bruins de Boston|| LNH|| 26|| 5|| 4|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1932-1933|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 47|| 12|| 7|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1933-1934|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 46|| 12|| 8|| 20|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1934-1935|| Bulldogs de Windsor|| LIH|| 25|| 4|| 14|| 18|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1934-1935|| Stars de Syracuse|| LIH|| 12|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1935-1936|| Bisons de Buffalo||  LIH|| 40|| 15|| 15|| 30|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1936-1937|| Bisons de Buffalo|| IAHL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1937-1938|| Sénateurs d'Ottawa||  ||21 ||8 ||12 ||20 ||2 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 1938-1939|| Sénateurs d'Ottawa|| OCHL ||||22 ||11 ||11 ||22 ||6|| ||6 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
| 1940-1941||Sénateurs d'Ottawa ||OCHL ||||30 ||9 ||18 ||27 ||4 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-

| ||273|| 65|| 40|| 105|| 95|||| 2|| 1|| 0|| 1|| 0

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1906
Naissance à Ottawa
Décès en mars 1999
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Nationals de Stratford
Joueur des Arrows de Philadelphie
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Tigers de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace